Cleomella är ett släkte av paradisblomsterväxter. Cleomella ingår i familjen paradisblomsterväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paradisblomsterväxter
Cleomella